Клюсы — топоним

Украина 
 Клюсы — село, Липоводолинский район, Сумская область.
 Клюсы — село, Сновский район, Черниговская область.